Új-Zéland első alkalommal 1908-ban vett részt az olimpiai játékokon, és azóta minden nyári olimpián jelen volt. Első két részvételekor, 1908-ban és 1912-ben Ausztrálázsia néven közös csapatban indult Ausztráliával a sportünnepen. Új-Zéland első, minden más államtól független szereplése 1920-ban volt.

Új-Zéland 1952-től a legtöbb téli olimpiai játékokon is részt vett, csak az 1956-os és 1964-es eseményeket kihagyva.

A szigetország 100 érmet nyert eddigi olimpiai történetében, a legtöbbet atlétikában. Új-Zéland mindössze egy téli olimpiai érmet nyert eddig, de ez az ezüstérem, amelyet 1992-ben Annelise Coberger nyert alpesisíben, a déli félteke első téli olimpiai érme volt.

Az Új-zélandi Olimpiai Bizottság 1911-ben alakult meg, a NOB 1919-ben vette fel tagjai közé.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon 

|-align=center valign=center bgcolor=EFEFEF style="font-weight:bold"
|align=left|Összesen (Új-Zéland)
|bgcolor=gold| 46 ||bgcolor=silver| 27 ||bgcolor=cc9966| 44 || 117
|-align=center valign=center bgcolor=EFEFEF style="font-weight:bold"
|align=left|Összesen (Ausztrálázsia)
|bgcolor=gold| 3 ||bgcolor=silver| 4 ||bgcolor=cc9966| 5 || 12
|}

Az Összesen (Új-Zéland) sor nem tartalmazza az új-zélandi sportolók által nyert érmeket Ausztrálázsia színei alatt 1908-ban és 1912-ben:
 Harry Kerr 3500 m gyaloglás, bronzérem (1908.)
 Malcolm Champion 4×200 m gyorsúszás csapattag, aranyérem (1912.)
 Tony Wilding beltéri tenisz, bronzérem (1912.)

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 
A táblázat nem tartalmazza az új-zélandi sportolók által, 1908-ban és 1912-ben nyert érmeket Ausztrálázsia színeiben.

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Ausztrálázsia az olimpiai játékokon

Nemzetek az olimpiai játékokon